Znak steht für:

 Znak (polnische Organisation), katholische Laien-Organisation
 Znak (Zeitschrift), polnische Zeitschrift
 Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, polnischer Verlag
 Znak Ltd., ein ukrainisches Unternehmen
 eine alternative Schreibung/Transkription des Familiennamens Snak im Englischen